Rykiel est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Jean-Philippe Rykiel (né en 1961), compositeur et musicien français
Nathalie Rykiel (née en 1955), femme de mode française
Sonia Rykiel (1930-2016), grande couturière et actrice française